Tittabawassee steht für
 Tittabawassee Township, Michigan
 Tittabawassee River